Vanguardismos negativos são movimentos artísticos que pregam a separação entre a Arte e a sociedade, ao contrário dos movimentos denominados "vanguardismos positivos", que desenvolveram-se em mesma época. Para esses movimentos a arte é indiferente a qualquer elemento exterior a ela mesma, devendo existir por si própria, buscando-se, ao fazê-la, o extremo da qualidade conceitual que a obra pode adquirir, ficando em segundo plano a preocupação com o sentido ou a mensagem, num sentido objetivo, podendo porém buscar apenas a expressão pessoal. Essa característica pode ser facilmente observada em poemas surrealistas. Surrealismo, Dadaísmo e Futurismo são os três movimentos constituintes da vanguarda negativa. Embora o futurismo possa assumir um aspecto formal menos niilista, dentre as funções da linguagem as funções privilegiadas são a poética e a expressiva, em detrimento da comunicativa.

João Cabral de Mello Neto usa o termo "expressivas" para as tendências mais aproximadas do pensamento romântico em arte, com um caráter menos objetivo, como têm as chamadas Vanguardas positivas.

Ver também 
Vanguarda
Arte moderna
Vanguarda positiva